Иессе () — имя 2-х царей из династии Баргатиони:
 Иессе (кон. XVI — нач. XVII) — царь Кахети (1614—1615)
 Иессе (1680—1727) — царь Картли (1714—1716 и 1724—1727)

См. также 
 Иессей
 Джесси